Bugil-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bugil-myeon, Jangseong-gun, socken i Jangseong-gun, Södra Jeolla, 
 Bugil-myeon, Haenam-gun, socken i Haenam-gun, Södra Jeolla,